Promień Mońki – polski klub sportowy z siedzibą w Mońkach, założony 14 marca 1963 roku. W sezonie 2022/23 występuje w piłkarskiej IV lidze, w grupie podlaskiej.

Historia 
Historia klubu sportowego Promień jest ściśle związana z historią miasta, kiedy to w latach 50. i 60. Mońki stały się siedzibą powiatu i uzyskały prawa miejskie, powstała także inicjatywa powołania klubu sportowego. Dnia 15 lutego 1963 roku koło Ludowych Zespołów Sportowych w Mońkach pod przewodnictwem Waldemara Szostkiewicza wyszło z inicjatywą powołania klubu LZS. Oficjalnie klub został zarejestrowany w dniu 14 marca 1963 roku. Pierwszym prezesem klubu był Czesław Gartych.

W latach 1957-1958 powstało pierwsze boisko sportowe, na początku nie posiadało trybun tylko niewielki budynek gospodarczy.

Pierwsze wzmianki o istnieniu drużyny sięgają 1961 roku, czyli dwa lata przed rejestracją, kiedy to Promień występuje w komunikatach Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Drużyna złożona z lokalnych pasjonatów została oficjalnie zgłoszona do rozgrywek klasy B Białostockiego OZPN. Pierwsze historyczne zwycięstwo miało miejsce 25 sierpnia 1961 roku w Waliłach, gdzie drużyna z Moniek pokonała gospodarzy 3:0.

W klubie działały następujące sekcje sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, kolarstwo, zapasy, lekkoatletyka, szachy, tenis stołowy, łyżwiarstwo szybkie oraz brydż sportowy.

W sekcji zapasów w stylu klasycznym Jerzy Kwaśnik i Tadeusz Jgnatowski zdobyli tytuły mistrzów Polski w kategorii juniorów, jak również zdobyli dwukrotnie tytuły mistrzów okręgu. Karierę sportową w tej sekcji zaczynał też Antoni Zajkowski, późniejszy srebrny medalista w judo na olimpiadzie w Monachium.

Sekcja piłkarska

Mężczyźni
Rozgrywki piłkarskie przyciągały najwięcej uwagi oraz chętnych do gry. Pierwsze lata klub grał w niższych klasach rozgrywkowych, wzrost notowań pojawił się w latach 70., najpierw pod przewodnictwem trenera Mirosława Antonowicza, a od 1974 Ryszarda Niedzielskiego oraz bramkarza Zdzisława Wrutniaka (oboje przyjechali do Moniek z Białegostoku z Włókniarza).

Rok 1976 przyniósł reorganizację ligi, po której Promień znalazł się w klasie C, z której szybko awansował, aby dwa lata później w sezonie 1978/79 grać w A klasie. W 1979 roku nastąpiła zmiana trenera, najpierw na Leszka Aponowicza, potem Jana Żukowskiego. Niestety brak sukcesów sprawił, że wkrótce nastąpiły kolejne zmiany, najpierw na krótko Zdzisław Wrutniak, a później po raz drugi Ryszard Niedzielski.

W roku 1982 do Moniek przybył były piłkarz Jagiellonii Jerzy Bołtuć i przejął funkcję trenera po Ryszardzie Niedzielskim.
Po kilku latach pracy i konsolidacji drużyny, Promień w sezonie 1985/86 po raz pierwszy awansował do ligi okręgowej. Niestety drużyna spadła 2 lata później do A klasy, wpłynęły na to problemy organizacyjne oraz ubytki w kadrze.

W roku 1990 posadę trenera objął Leszek Aponowicz, był to trudny czas w historii klubu, splótł się z przełomowymi zmianami w historii kraju. Klub przestał otrzymywać dotacje z urzędu miasta, opuścili go także zawodnicy z Białegostoku. Niepodziewanie kadra składająca się z zawodników z Moniek zaczęła odnosić sukcesy i w sezonie 1990/91 awansowała do ligi okręgowej. Bez wsparcia finansowego od strony miasta oraz zakładów pracy klub utrzymał się w „okręgówce” tylko przez dwa sezony. Kryzys w klubie odbił się na likwidacji pozostałych sekcji, w 1994 roku pozostała tylko piłka nożna.

W 2000 roku nastąpiły zmiany w zarządzie klubu, od tego czasu także władze samorządowe zaczęły wspierać klub, co przyczyniło się do wzrostu potencjału sportowego i organizacyjnego. W sezonie 2000/2001 Promień awansował do ligi okręgowej, a po roku do IV ligi wojewódzkiej.

W latach 2009-2013 z trenerem Leszkiem Zawadzkim Promień odniósł największe sukcesy w swojej historii, grając w trzech sezonach (2009/10, 2010/11 i 2013/14) w III lidze makroregionalnej.

Kobiety

W sezonach od 2011/12 do 2014/15 klub posiadał sekcję żeńską występującą na poziomie III i II ligi w rozgrywkach kobiet w piłce nożnej.

Sukcesy 

 gra w III lidze 3 x w sezonach: 2009/10, 2010/11, 2012/13.
 4 miejsce w II lidze kobiet (grupa: mazowiecka).

Obecny skład 

 Skład drużyny

Stadion 

Stadion MOSiR jest znajduje się przy ul. Sportowej 1.

Sezony

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Klubu Promień Mońki
 Promień Mońki (sekcja męska) na 90minut.pl
 Promień Mońki (sekcja kobieca) na 90minut.pl

Promień Mońki
Polskie wielosekcyjne kluby sportowe
Kluby piłkarskie w województwie podlaskim